«Дрезднер» — немецкий футбольный клуб из города Дрезден, в настоящий момент выступает в одной из низших любительских лиг.

Клуб основан 30 апреля 1898 года, но истоки его происходят из клуба «Английский ФК Дрезден», основанном в 1874 году, и являвшимся одним из старейших небританских футбольных клубов в Европе. В 1900 году «Дрезднер» был в числе клубов организовавших «Немецкий футбольный союз». Домашние матчи проводит на стадионе «Хайнц-Штайер-Штадион», вмещающем 5 000 зрителей.

Главные успехи клуба пришлись на 40-е годы 20-го века, когда он по два раза побеждал в чемпионате и кубке Германии.

После Второй мировой войны клуб утратил былую силу, неоднократно расформировывался и менял названия (с 1945 по 1950 годы клуб существовал под именем «Дрезден-Фридрихштадт»), под историческим названием клуб вновь существует с 1991 года.

Достижения 
 Чемпион Германии (2): 1943, 1944
 Обладатель Кубка Германии (2): 1940, 1941
 Обладатель Кубка ГДР: 1958

Известные игроки 
 
  Виллибальд Кресс
  Хуго Мантель
  Андреас Траутманн
  Рихард Хофманн
  Хельмут Шён
  Хайко Шольц
  Клаус Заммер

Ссылки 
 Официальный сайт клуба

Футбольные клубы Германии
ФК «Дрезднер»